Gierwaty peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Gierwaty, village du powiat de Maków
 Gierwaty, village du powiat d'Ostrołęka